Елизавет:

 Елизавет — одна из форм женского имени Елизавета.
 Елизавет — жилой район (микрорайон) в Екатеринбурге.